Dennert steht für:

 Veit Dennert (Unternehmen), deutscher Baustoff- und Fertighaushersteller

Dennert ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Dennert (um 1897–1944), deutscher Fabrikant sowie Gegner und Opfer des Nationalsozialismus
 Eberhard Dennert (1861–1942), deutscher Naturforscher, Begründer und Leiter des Keplerbundes
 Herbert Dennert (1902–1994), Oberbergrat am Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld
 Jürgen Dennert (1935–1970), deutscher Politikwissenschaftler und Journalist
 Manfred Dennert (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Dennert (* 1962), deutscher Archäologe und Byzantinist
 Max Dennert (1861–1922), deutscher Bildhauer
 Michael Dennert († 2016), deutscher Jazzmusiker
 Volker Dennert (* 1941), deutscher Bergbauingenieur

Siehe auch:
 Dehnert
 Denert